Arthur Catterall – violinista e docente inglese
 Charles Catterall – pugile sudafricano
 John Catterall Leach – militare e marinaio britannico
 Ross Anthony Catterall, noto come Ross Anthony – conduttore televisivo, cantautore e ballerino britannico